Карабіневич Панас Сильвестрович (1897-1964) — український актор, режисер, театральний діяч.
 Карабіневич Микола Сильвестрович (1889-1937) (Карабіневич Миколай) — діяч Української автокефальної православної церкви, архієпископ. Брат Панаса Карабіневича.
 Карабіневич Аполлінарія (Люся Барвінок) — українська актриса, режисер, театрально-громадська діячка, педагог. Дружина Панаса Карабіневича.

Прізвища